Tigraj (regija), najsjevernija etnička regija Etiopije
 Tigraj (pokrajina), povijesna pokrajina Etiopije, od 1942. do 1995. jedna od 14 pokrajina ondašnje Etiopije